Ceci est une liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis du volume 541 de l’United States Reports:

Liste 

 Raymond B. Yates, M. D., P. C. Profit Sharing Plan v. Hendon, 
 Baldwin v. Reese, 
 Crawford v. Washington, 
 Iowa v. Tovar, 
 South Fla. Water Management Dist. v. Miccosukee Tribe, 
 United States v. Galletti, 
 Nixon v. Missouri Municipal League, 
 United States v. Flores-Montano, 
 National Archives and Records Admin. v. Favish, 
 BedRoc Limited, LLC v. United States, 
 United States v. Lara, 
 Household Credit Services, Inc. v. Pfennig, 
 Engine Mfrs. Assn. v. South Coast Air Quality Management Dist., 
 Vieth v. Jubelirer, 
 Jones v. R. R. Donnelley & Sons Co., 
 Dretke v. Haley, 
 Scarborough v. Principi, 
 Johnson v. California,  (per curiam)
 Middleton v. McNeil,  (per curiam)
 Tennessee Student Assistance Corporation v. Hood, 
 Till v. SCS Credit Corp., 
 Tennessee v. Lane, 
 Grupo Dataflux v. Atlas Global Group, L. P., 
 Sabri v. United States, 
 Thornton v. United States, 
 Nelson v. Campbell, 
 Yarborough v. Alvarado, 
 Republic of Austria v. Altmann, 
 Central Laborers' Pension Fund v. Heinz, 
 Department of Transportation v. Public Citizen, 
 City of Littleton v. Z. J. Gifts D-4, L. L. C.,

Références

Compléments

Articles connexes 
Liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis par volume

Liens externes 
Avis de la cour suprême du Volume 541 de l'United States Report 
Liste des arrêts de la cour, 1984-2004

Arrêt de la Cour suprême des États-Unis